Проспе́кт Космона́втов — проспект в северо-западной части Гомеля (Железнодорожный район Гомеля), является одной из главных улиц города.
Начинается от путепровода «Богдана Хмельницкого — Космонавтов», заканчивается у городской черты плавно перетекая в шоссе на Минск. Застройка самая разнообразная, в отдельных частях улицы частная 1-2 этажная, также на улице есть высотные дома и по 15 этажей.

Последний раз переименовывалась в 1965 году, тогда её переименовали в честь покорителей космоса (в честь космонавтов). Прежнее название Титенская (в честь деревни, которая была на том месте).

Пересекает улицы 
 50 лет заводу «Гомсельмаш» ул.
 7-я Сельмашевская
 Богданова улица
 Богдановича улица
 Дворникова улица
 Ефремова
 Якуба Коласа
 Озёрная улица
 Осипова улица
 Рабочая улица
 Царикова улица
 Шоссейная улица
 Рощинская улица

См. также 
 Список улиц Гомеля

Литература 
 Гомель. Энциклопедический справочник. — Мн.: БелСэ, 1991. — 527 с.

Космонавтов
Железнодорожный район (Гомель)